Die Liste der Bürgermeister von Mühlhausen gibt einen Überblick über die Stadtoberhäupter der ehemaligen Freien Reichsstadt Mühlhausen/Thüringen.

Bürgermeister des ersten, zweiten und dritten Rates (1525 bis 1805) 
Ab dem Jahr 1525 unterscheidet die Altenburgsche Stadtchronik zwischen drei Räten. Jeder davon hatte eine Doppelspitze mit zwei Bürgermeistern – jeweils einem aus der Reihe der Gelehrten (literati) und der Handwerker (mechanici).

Bürgermeister (1805 bis 1868) 
Mit dem Verlust der Reichsfreiheit und dem Anschluss an Preußen im Jahr 1802 gab es zunächst keine großen Veränderungen. Erst 1805 wurde die Tradition der Doppelspitze bei den Bürgermeistern und die bisherige Aufteilung der Räte abgeschafft. Seitdem lässt sich nur noch ein Bürgermeister nachweisen. Zudem erwähnt die Jordansche Stadtchronik für dieses Jahr, dass „eine große Veränderung mit dem alten kaiserlichen Rath vorgegangen“ ist, bei der ein Großteil der bisherigen Räte in den Ruhestand versetzt wurde.

Oberbürgermeister (1868 bis 1950)

Bürgermeister (1950 bis 1994)

Oberbürgermeister (seit 1994)

Literatur 
 Roswitha Henning: Die Mühlhäuser Bürgermeister und Oberbürgermeister 1803 bis 2012, Mühlhäuser Beiträge – Sonderheft 24, 2012, ISBN 9783935547550.
 Christian Gottlieb Altenburg: Chronik der Stadt Mühlhausen in Thüringen. 1824.
 Reinhard Jordan, Gunter Görner, Beate Kaiser (Hrsg.): Chronik der Stadt Mühlhausen in Thüringen. 8 Bände, Mühlhausen 2001–2008 (Die ersten vier Bände sind Reprints der Ausgabe von 1903–1913 – der ehemals fünfte Band Namen und Sachverzeichnis wurde in den neuen achten Band integriert).

Muhlhausen
!